El término Alet puede aludir a:

 La comuna francesa de Alet-les-Bains.
 El río Alet, en el sudoreste de Francia.
 La Cité de Alet o Aleth, antigua capital celta de los coriosolites.